Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1971.

Setzliste

Ergebnisse 
Wegen des anhaltend schlechten Wetters wurden fünf Partien der zweiten Runde und das komplette Viertelfinale nur auf zwei Gewinnsätze ausgespielt.

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 15. Jahrgang (1971), Heft 5 (fälschlicherweise mit 16. Jahrgang bezeichnet) 

1971
Tennisturnier 1971